Кристиян Хаджиев е български икономист, национален експерт по стратегии и управленски науки, автор на методология за управление на виртуални екипи.

Биография 

Кристиян Хаджиев завършва висше образование в УНСС през 1995 г. От 2004 г. е доктор по икономика на Нов български университет. От 2012 г. е доцент по „Социално управление” с хабилитационен труд на тема „Самоуправляващи се работни екипи – теория и методология”. Ръководител е на департамент "Администрация и управление" (2012 - до момента).
Изследователските му интереси включват сферите на управление на самоуправляващи се работни екипи, социално управление, управление на проекти – теория и практика, организационно проектиране, проблеми на целево-адаптивните организации, кроскултурен мениджмънт, управление на културните промени и проблеми на културната адаптация.
Има издадени четири монографии и два учебника в областта на теорията на управлението, организационното проектиране и екипната дейност. Член е на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление (АПИУ) и на редакционната колегия на Списание "Икономическа мисъл" - водещо академично теоретично списание в България, което се издава от института за икономически изследвания при БАН.

Членства 
 Член на Редакционната колегия на Списание "Икономическа мисъл" 
 Член на Управителния съвет на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР)
 Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ)
 Член на редакционната колегия на „Методология, интердисциплинарност, анализи, стратегии” (годишно издание на Департамент „Икономика и бизнес администрация”, НБУ)

Библиография 

Монографии:
 Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., ИК “Люрен”, 2000 г., 224 с.
 Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология). Свищов, библ. „Стопански свят”., 2010 г., 280 с.

Учебници:
 Хаджиев, Кр. и екип Управление на човешките ресурси - глава 6. Управление на екипи (критерии за екипна ефективност). Сборник, НБУ, Департамент “Бизнес администрация”, 2014, стр. 317-365
 Хаджиев, Кр. Модели за организационно съвършенство. С., НБУ 2013 г., 342 с.
 Хаджиев, Кр. Теория на организацията. С., НБУ 2011 г., 370 с.
 Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова Н. Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ 2005 г., 291 с. (Хаджиев, Кр. – 115 стр. – теми: пета, шеста и седма и съставителство на терминологичен речник)
 Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек, Екипи, Лидери.  С., ИК “Люрен” 2001 г., 303 с. (Хаджиев, Кр. – 80 стр.)
 Каменов, К., Кр. Хаджиев Човешкият фактор и екипната дейност в управлението.  С., ИК “Люрен” 2000 г., 174 с. (Хаджиев, Кр. – 60 стр.)

Външни препратки 
Нов български университет

Български икономисти
Възпитаници на УНСС
Родени в София